Dohrn:
 l'Ermite de Dohrn
 le Horizorin de Dohrn

 (Felix) Anton Dohrn (1840, Stettin  1909), zoologue, fils de C. A. Dohrn, 
 la Stazione zoologica Anton Dohrn
 Bernardine Dohrn (1942-) une activiste et professeur de droit américaine. 
 Carl August Dohrn (1806-1892), entomologiste, coléoptérologue
 Georg Dohrn (1867-1942), chef d'orchestre et pianiste
 Gerhard Dohrn-van Rossum (* 1947)
 Harald Dohrn (1885-1945), résistant allemand au nazisme
 Heinrich Wolfgang Ludwig Dohrn (1838-1913), zoologue, entomologiste et homme politique allemand, fils de C. A. Dohrn
 (Walter) "Walt" Dohrn (* 1970)

Patronyme allemand